est l'hymne national de Trinité-et-Tobago depuis 1962. Il a été écrit et composé par Patrick Castagne.

Paroles 
Forged from the love of Liberty,In the fires of hope and prayer,
With boundless faith in our DestinyWe solemnly declare:
Side by side we standIslands of the Blue Caribbean Sea,
This our native landWe pledge our lives to thee.
Here ev'ry creed and raceFinds an equal place,
And may God bless our nation.Here ev'ry creed and race
Finds an equal place,And may God bless our nation.

Hymne national
Chanson en anglais
Musique trinidadienne